Un bohémien peut être :
 un habitant de la Bohême ;
 l'un des noms donnés couramment aux Tsiganes ou Roms en France.